

Događaji 
Rimska Republika pripojila Kraljevstvo Bitiniju.

Rođenja

Smrti